Termin Srta ima više značenja.

 Sortaza-A, enzim
 Državna uprava za puteve i putarinu ()